Rootsiküla (Kihnu), een plaats in de Estlandse gemeente Kihnu
 Rootsiküla (Peipsiääre), een plaats in de Estlandse gemeente Peipsiääre
 Rootsiküla (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa